Артём Александрович Кузнецов (род. 14 ноября 1987) — российский конькобежец, член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Сочи. Победитель и бронзовый призёр на дистанции 500 метров этапа Кубка мира 2013 в Астане (Казахстан). Участник Чемпионата мира на отдельных дистанциях 2013 и Чемпионата мира в спринтерском многоборье 2013. Двукратный серебряный призёр чемпионата России (2х500 метров), бронзовый призёр чемпионата России в спринтерском многоборье (2012). Мастер спорта Международного класса по конькобежному спорту.

Специализируется на спринтерских дистанциях.

Выступает за клубы СК «Северсталь» (Череповец), «Динамо», за регионы Санкт-Петербург, Череповец (Вологодская область).

Тренер: Руфина Шаршаринова (первый тренер, с 1998 г.), Александр Калинин (с 2008 г.), Вера Быкова (с 2011 г.).

Дисквалификация 

22 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил аннулированы результаты полученные на  Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
1 февраля 2018 был полностью оправдан .

Образование 
Череповецкий государственный университет (Череповец).

Результаты

Ссылки

Примечания 

Мастера спорта России
Конькобежцы России
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Спортсмены Вологодской области
Спортсмены Череповца
Конькобежцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил